

Persone
 Darian Males (2001) – calciatore svizzero
 Mate Maleš (1989) – calciatore croato

Altro
 Mixed Males – cortometraggio muto del 1915 diretto da James Douglass